Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub PSV uit het seizoen 2008/2009. Het was het 53e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Voorbeschouwing 
PSV streed op 23 augustus 2008 om de Johan Cruijff Schaal. PSV deed mee als landskampioen 2007-2008. Tegenstander was Feyenoord dat de KNVB beker 2007/08 had gewonnen.

Op 30 augustus 2008 speelde PSV de eerste competitiewedstrijd uit tegen FC Utrecht. Deze wedstrijd werd met 5-1 gewonnen door PSV. De eerste thuiswedstrijd was op 13 september tegen Sparta Rotterdam. PSV won deze wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Ibrahim Afellay. De eerste nederlaag werd geleden tijdens de derde speelronde tegen AZ. PSV verloor deze wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Maarten Martens.

Als landskampioen is PSV automatisch geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2008/09. Na de uitschakeling van FC Twente door Arsenal FC in de derde voorronde, is PSV de enige Nederlandse club in de UEFA Champions League. PSV is ingedeeld in een poule met Liverpool FC, Olympique Marseille en Atlético Madrid. De eerste wedstrijd was in het Philips Stadion tegen Atlético Madrid. PSV verloor deze wedstrijd met 3-0.

PSV trof Jong-PSV in de Tweede ronde van de KNVB beker 2008/09. De toegang voor deze wedstrijd was gratis en stond in het teken van het KWF Kankerbestrijding. Tijdens deze wedstrijd maakten Cássio Ramos, Funso Ojo en Reimond Manco hun officiële debuut voor PSV.

Transfers A-selectie 
PSV had al vroeg de eerste versterking voor het seizoen 2008-2009 binnen. Op 9 februari werd bekend, dat er overeenstemming was bereikt over de Peruaan Reimond Manco, die op zijn achttiende verjaardag een contract zou tekenen voor vijf seizoenen. Manco Albarracín kwam over van Alianza Lima waar ook Jefferson Farfán voor had gespeeld. Manco Albarracín zou vanaf zijn achttiende verjaardag in Nederland speelgerechtigd zijn voor PSV en zou dus vanaf 23 augustus zijn eerste wedstrijd voor PSV kunnen spelen. Wel zou hij de wedstrijden tijdens de voorbereiding in het buitenland kunnen spelen.

Van dichterbij kwam Nordin Amrabat van VVV-Venlo. Ook de Mexicaan Francisco Javier Rodríguez tekende een contract voor drie seizoenen bij PSV. Hij kwam over van Chivas de Guadalajara, waar Carlos Salcido voorheen ook speelde voordat hij naar PSV kwam. Op 16 juni kwam Jérémie Bréchet transfervrij over van FC Sochaux. Hij tekende een contract voor drie seizoenen. Andreas Isaksson tekende een contract bij PSV, als vervanger van de naar Tottenham Hotspur vertrokken Heurelho da Silva Gomes. Stefan Nijland kwam over van FC Groningen. De twintigjarige aanvaller debuteerde tijdens seizoen 2007/08 voor FC Groningen en speelde 23 wedstrijden en scoorde vier doelpunten. In januari 2008 kon hij nog naar AFC Ajax vertrekken, maar dat zag Nijland toen niet zitten.

Jefferson Farfán werd voor tien à veertien miljoen euro verkocht aan de Duitse Bundesligaclub Schalke 04. Ook Ismaïl Aissati vertrok bij PSV. De middenvelder zag voor zichzelf geen toekomst meer bij PSV en vertrok naar AFC Ajax. Mika Väyrynen vertrok naar sc Heerenveen, nadat hij bij PSV opnieuw niet op veel speeltijd kon rekenen. Bij sc Heerenveen werd hij de opvolger van Michael Bradley die naar Borussia Mönchengladbach vertrok. Ook Tommie van der Leegte wist op de valreep nog een transfer af te dwingen. Hij kwam bij PSV weinig aan spelen toe en besloot daarom naar NAC Breda te gaan.

Vanuit Jong-PSV werd Stijn Wuytens naar de A-selectie overgeheveld.

Género Zeefuik wordt voor een jaar verhuurd aan FC Omniworld. Zeefuik had zeven duels in de Eredivisie achter zijn naam staan, maar kwam nog niet tot scoren. Ook Rens van Eijden werd voor een seizoen verhuurd. Hij ging spelen voor Willem II uit Tilburg. Van Eijden had in zijn loopbaan één keer gespeeld voor PSV, namelijk voor de kwartfinale van de UEFA Champions League 2006/07 tegen Liverpool FC.

Slobodan Rajković kreeg van Chelsea te horen dat een langer verblijf bij PSV er voor hem niet in zat. Rajković kwam volgens de Londense club te weinig aan spelen toe. Rajković werd uiteindelijk verhuurd aan FC Twente.

Het huurcontract van Alcides liep af en hij zou naar Chelsea terugkeren. PSV wilde de verdediger, die een contract tot 2009 had bij Chelsea, overnemen of nog een jaar huren. Uiteindelijk vertrok hij op 5 augustus bij PSV. PSV zou geen vervanger voor Alcides halen.

Na onprofessioneel gedrag werd Jonathan Reis teruggezet naar de selectie van Jong PSV. Na zijn blessure kwam hij afspraken met de medische staf van PSV niet na, waarna Huub Stevens Reis terugzette naar de selectie van Jong PSV. Fagner Conserva Lemos werd in eerste instantie door Huub Stevens teruggezet naar de selectie van Jong PSV, maar op 15 september 2008 werd zijn contract ontbonden.

Na de winterstop werd Reimond Manco de Peruviaan verhuurd aan Willem II. Hier zou hij de eerste dagen niet aan trainen toekomen. Ook werd Eric Addo verhuurd: Roda JC werd zijn nieuwe werkgever. Addo keerde daarmee terug bij zijn oude club.

Reis ging ondanks een blessure weg bij PSV en sloot zich aan bij Tupi FC. Stijn Wuijtens werd verhuurd aan de Graafschap.

Cassio Ramos stond dit seizoen niet veel onder de lat. Hier was hij niet tevreden mee en hij ging op huurbasis keepen bij Sparta Rotterdam.

Blessures in de voorbereiding 
Jan Kromkamp en Bas Roorda moesten de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan. Kromkamp was nog enige tijd uitgeschakeld wegens zijn knieblessure. Roorda moest zeker twee maanden toekijken vanwege een recente hernia operatie. Vierde doelman Jeroen Zoet was tijdelijk aan de selectie toegevoegd om hem te vervangen.

Ook Edison Méndez kampte met een blessure. Tijdens zijn laatst gespeelde interland met het Ecuadoraans voetbalelftal in het voorgaande seizoen had hij een spier gescheurd. De Technische staf van PSV was daar van tevoren niet van op de hoogte. De revalidatie van de blessure verliep echter voorspoedig. Bij de persconferentie na de eerste trainingsweek vertelde Huub Stevens dat hij dacht dat Méndez langer uit de roulatie zou zijn.

Jonathan Reis raakte wederom geblesseerd tijdens een training. In maart 2008 raakte hij tijdens een training geblesseerd aan een voet, waardoor de voet in het gips moest. De gebroken voet moest volgens de doktoren acht weken in het gips. Reis negeerde dit advies en haalde het gips er eerder af. Tijdens een van de trainingen in juli 2008 raakte hij weer geblesseerd aan de voet. Een haarscheur in een botje in zijn linkervoet was het gevolg.
De Fransman Jérémie Bréchet raakte tijdens de warming-up van het eerste oefenduel met vv Gestel licht geblesseerd. Hij begon de wedstrijd wel, maar werd na 32 minuten vervangen door Dirk Marcellis.

Danny Koevermans viel na 64 minuten uit in de wedstrijd tegen SV Vaassen. Hij raakte geblesseerd aan een hamstring. Doordat PSV reeds alle wissels had gebruikt, speelde PSV de resterende tijd verder met 10 man. De blessure bleek niet ernstig.

Selectie en technische staf

Selectie

Mutaties

Aangetrokken

Uit eigen jeugd

Einde huur

Vertrokken

Verhuurd

Technische staf

Wedstrijden 
PSV speelde op 23 augustus als winnaar van de Eredivisie 2007/08 tegen Feyenoord als winnaar van de KNVB beker 2007/08 om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd werd gespeeld in de Amsterdam ArenA te Amsterdam.

Voorbereiding 

VRS = Vriendschappelijke wedstrijd

Johan Cruijff Schaal

KNVB beker

Doelpunten KNVB beker

Uitslagen KNVB beker

Eredivisie 

Resterend programma:

Topscorers en kaarten

Positie PSV na competitiewedstrijd

Doelpunten competitie

Uitslagen competitie

Schorsingen

Champions League

Positie PSV na poulewedstrijd

Uitslagen UEFA Champions League

Topscorers en kaarten Champions League

Doelpunten UEFA Champions League

Statistieken

Alle wedstrijden

Speelminuten vriendschappelijke wedstrijden 

* Reimond Manco was tot zijn 18e verjaardag op 23 augustus tijdens de wedstrijden in Nederland niet speelgerechtigd. Hij maakte in de voorbereiding zijn debuut tijdens de uitwedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal.

· =Blessure
· =Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2008

Speelminuten Johan Cruijff Schaal 2008

Speelminuten Competitie 

B = Bank
T = Tribune

Speelminuten Champions League

Speelminuten KNVB beker 

 PSV was in de eerste ronde vrij.

Doelpunten per kwartier

Spelersstatistieken

Scheidsrechters

Ruststanden en eindstanden 

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2008/09